

Залісьє — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Залісьє — селище, Дубьонський район, Мордовія
 Залісьє — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Залісьє — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Залісьє — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Залісся